de Engelse of Zweedse afkorting voor Zijner Majesteits schip of Harer Majesteits schip
His/Her Majesty's Ship, het prefix in de naam van de schepen van de Britse Royal Navy sinds 1789
Hans/Hennes Majestäts Skepp, het prefix in de naam van de schepen van de Zweedse marine
SV HMS, een sportvereniging uit Utrecht
Hypermobiliteitssyndroom, een afwijking van de pezen